«Концерт для сироток» (англ. Orphan’s Benefit) — короткометражный анимационный фильм с участием Микки Мауса, созданный компанией Walt Disney Productions и выпущенный 11 августа 1934 года. В 1941 году был перевыпущен в цвете. В этом фильме впервые Дональд Дак появляется вместе с Микки Маусом. Также в этом фильме впервые появляется Клара Клак.

Сюжет 
Микки устраивает большое шоу, чтобы собрать деньги для осиротевших мышей.

Персонажи и озвучивание 
 Уолт Дисней — Микки Маус
 Кларенс Нэш — Дональд Дак
 Пинто Колвиг — Гуфи
 Флоренс Гилл — Клара Клак
 Кларабель Кау
 Хорас Хорсколлар
 Сиротки

Создатели 
 Режиссёр: Берт Джиллетт
 Продюсер: Уолт Дисней
 Композитор: Фрэнк Черчилль
 Аниматоры: Джонни Кэннон, Норман Фергюсон, Уорд Кимбалл, Дик Ланди

Релиз 
 США — 11 августа 1934
 Италия — 1935
 Швеция — 1935

Laserdisc 
 Mickey Mouse: The Black and White Years — Volume 1

DVD 
 Walt Disney Treasures: Mickey Mouse in Black and White

Название 
 Оригинальное название — Orphan’s Benefit
 Аргентина — La ventaja del huérfano
 Бразилия — Em Benefício dos Órfãos / Show Para os Órfãos
 Дания — Festforestillingen
 Италия — Serata di beneficenza
 Испания — La gala benéfica para los huérfanos
 Россия — Концерт для сироток
 Финляндия — Orpojen hyväksi
 Франция — Le gala des orphelins
 Швеция — De föräldralösas kväll / Kalle Anka som skådespelare / Musse Piggs gala-sjå

Отзыв критика 
Уникальность Дональда Дака, прежде всего, заключена в самом голосе, который предшествовал созданию самого персонажа. Дональд дебютировал как второстепенный персонаж в «The Wise Little Hen» (Маленькая мудрая курочка) из серии Silly Symphonies, а затем появился в фильме «Orphan’s Benefit» (Концерт для сироток), где он имел возможность выступить перед толпой насмешливых и озорных мышат.

Примечания

Источники 
 Концерт для сироток на IMDb
 inducks.org

Рисованные мультфильмы США 1934 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Дональд Дак
Чёрно-белые мультфильмы США
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы с музыкой Фрэнка Черчилля
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем